Шашлыки́ — субэтническая и социальная группа русских, населявшая южные регионы Российской Империи, примыкавшие или располагавшиеся близко к Кавказу, такие как Ставропольская и Астраханская губернии, Кубанская и Терская области, область Войска Донского.

Этимология 
Этноним «шашлыки» (также упоминался в форме «шышлыки») происходит от тюрк. şiş — «колющее холодное оружие» (копьё, пика, сабля, шашка и т. д.) и суффикса обладания -lik, то есть, şişlik — «имеющий копьё», «вооружённый копьём/иным холодным оружием». Любопытно, что близкую этимологию имеет и название блюда, где şiş, в общем случае обозначающее острый предмет, имеет значение «вертел».

Описание 
Шашлыки как этносоциальная группа занимали промежуточное положение между казаками и черкесами. Часто их рассматривают как принявших православие черкесов, поселившихся в казачьих станицах вместе с казаками, но, тем не менее, сохранивших этническое самосознание, а также некоторые элементы культуры и быта, типичные для черкесов, но не свойственные казакам. Обычно шашлыки жили в обычных казачьих избах, но внутри казачьих станиц избы шашлыков располагались чаще компактно, близко друг к другу, нередко на окраине станицы. При этом, существовали и поселения, населённые исключительно шашлыками

Основным занятием шашлыков было коневодство, имело место также отгонное овцеводство, разведение крупного рогатого скота. В отдельных регионах шалыки также занимались садоводством и виноградорством.

Среди традиционных ремёсел было наиболее распространено кузнечное дело, в первую очередь, изготовление сабель, шашек, кинжалов и прочего холодного оружия. Также шашлыки занимались производством одежды, выделкой сукна.

Дома шашлыков не имели отличий от обычных казачьих срубов и глинобитных хат.

Одежда шашлыков мало отличалась от одежды кубанских и терских казаков, перенятой у народов Кавказа. Она включала, в частности, такие элементы, как черкеска, бешмет, папаха, башлык, бурка. Форменная одежда казаков, такая как китель, фуражка, гимнастёрка среди шашлыков практически не встречалась.

Шашлыки всегда имели при себе оружие, чаще всего кинжалы, шашки, сабли и ножи, всадники также были вооружены луком и стрелами.

Шашлыки соблюдали ряд присущих черкесам традиций. Так, у них существовала кровная месть. Мужчины-шашлыки нередко женились на русских девушках, браки шашлычек с русскими мужчинами также не воспрещались. Однако с ростом неприязни к шашлыкам такие союзы стали редкостью.

Религия 
Большинство шашлыков были православными, хотя среди них встречались и мусульмане. Шашлыцкая мечеть представляла собой обычно небольшое деревянное или глинобитное строение, на вид мало отличавшееся от деревенских домов. Минареты обычно представляли собой невысокие башни, расположенные по углам строения, или вовсе отсутствовали. Мечети имелись чаще всего в поселениях, где шашлыки составляли абсолютное большинство. В казачьих станицах, часть населения которых составляли шашлыки, мечетей, как правило, не было.

Язык 
Основным языком домашнего общения шашлыков был русский с местными диалектными особенностями. Каких-либо сведений об использовании шашлыками черкесских языков не имеется, тем не менее, весьма вероятно, что среди некоторых из них вполне могло иметь место двуязычие.

В период Кавказской войны 
Во время Кавказской войны 1817—1864 годов шашлыки обычно выступали на стороне противостоящих русским черкесов. Покидая казачьи станицы, шашлыки пополняли ряды черкесских войск. Ещё находясь в тылу, они нередко сжигали казачьи станицы, убивали не всегда готовых к атаке из тыла казаков. Известны случаи, когда шашлыки полностью вырезали казаков, проживавших в сёлах со смешанным казацко-шашлыцким населением. В бою шашлыки отличались бесстрашием, всегда бились до последнего и никогда не сдавались в плен живыми. В то же время, в рамках основных боевых действий шашлыки обычно сражались под командованием черкесских командиров.

После войны 
После взятия Гуниба и пленения имама Шамиля основными противниками русских на Кавказе оставались черкесы. К 1864 году противостояние русских с черкесами завершилось, многие черкесы были насильно переселены на равнины или сосланы в Османскую империю. Шашлыки, воевавшие на стороне врагов, понесли особенно жёсткие наказания. Многие из шашлыков после окончания боевых действий возвращались в родные станицы, где их ждали расправы от казаков. Часто шашлыков наказывали без суда и следствия: нередко, чтобы избежать сопротивления шашлыков, почти всегда имевших при себе холодное оружие, казаки врывались в их дома ночью, когда те спали, и, поднимая шашлыков с постели, начинали их методично избивать. Чаще всего избиения заканчивались убийствами: шашлыков убивали колюще-режущим холодным оружием, выводили на мороз и обливали холодной водой или просто забивали до смерти. Иногда наказание ограничивалось избиением плетьми или обливанием водой на морозе и не заканчивалось убийством. Шашлыцких жён и детей, если те не оказывали сопротивления, казаки обычно не трогали. Иногда казаки сжигали шашлыцкие хаты вместе с их жителями. Шашлыков, остававшихся в живых, отправляли в ссылку или на чёрные работы.

В последующие десятилетия среди казаков сохранилось пренебрежительное отношение к оставшимся шашлыкам. Вступать в брак с шашлычкой считалось позором. Отныне шашлыки не входили в казачьи войска, а лишь проживали совместно с казаками. Таким образом, они не имели права претендовать на должность атамана и другие казачьи должности, не имели права голоса при решении местных вопросов. Шашлыкам было негласно запрещено заниматься оружейным делом. Перестали существовать станицы с чисто шашлычьим населением, в большинстве казачьих поселений шашлыки составляли меньшинство.

К началу XX века этносоциальная группа шашлыков фактически перестала существовать, при этом, у казаков, имевших шашлыцкое происхождение, могли возникнуть проблемы с продвижением по службе. Во время последующих военных конфликтов, участие в которых принимало казачество, старые казаки, говоря молодым бойцам о недопустимости предательства, часто напоминали им о жестоких расправах над шашлыками, подразумевая, что в случае перехода на сторону врага с ними будет то же самое.

Вопрос о геноциде шашлыков 
Большинство западных исследователей рассматривают массовые расправы русских казаков над шашлыками как геноцид, считая его частью геноцида черкесов.

В то же время, многие российские историки чаще всего отрицают геноцид шашлыков, как и геноцид черкесов в целом, при этом, признавая тяжёлые последствия политики имперских властей для черкесов и шашлыков. Против признания геноцидом именно расправ над шашлыками обычно выдвигаются следующие аргументы: 1) шашлыки не являлись самостоятельным этносом, а представляли собой скорее социальную группу, сословие; 2) расправы русских казаков над шашлыками стали закономерным последствием их участия в Кавказской войне на стороне врагов, а методы расправы были сходными с действиями шашлыков при нападении на казаков; 3) намеренного уничтожения всей этносоциальной группы не было: избиениям и убийствам чаще всего подвергались лишь непосредственно подозреваемые казаками в предательстве.

Примечания 

Казачество
Кубанское казачество
Терское казачество
Народы Кавказа
Субэтносы русского народа
Адыгские народы
Воинские формирования Российской империи
История Краснодарского края
История Адыгеи